Robert David Muldoon, primer ministre de Nova Zelanda de 1975 a 1984.
 Robert Muldoon (Jurassic Park), personatge de Jurassic Park.